Gouvães peut désigner :
au Portugal :
, paroisse civile de la municipalité de Vila Pouca de Aguiar, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
, paroisse civile de la municipalité de Sabrosa, située dans le district de Vila Real et la région Nord.